Marconne est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Marconne, commune française du département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.

Hydronyme 

 Marconne, rivière française qui coule dans les départements de Maine-et-Loire et de la Sarthe.

Prénom 
Marconne est un prénom notamment porté par :
  (1974-), entraîneur brésilien de football.

Toponymie française